Zjazd kobiet na 6. Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Alpejskim został rozegrany 21 lutego 1936 roku, na trasie Patscherkofel/Mutters. Tytułu sprzed roku nie obroniła reprezentująca III Rzeszę Christl Cranz, która tym razem nie startowała. Nową mistrzynią świata została Evelyn Pinching z Wielkiej Brytanii, drugie miejsce zajęła Elvira Osirnig ze Szwajcarii, a brązowy medal zdobyła jej rodaczka, Nini von Arx-Zogg.

W zawodach wystartowało 30 zawodniczek, z których 25 ukończyło rywalizację. Reprezentacja III Rzeszy odmówiła startu w zawodach.

Wyniki

Bibliografia 
 Wyniki na stronie FIS 
 alpineskiworld.net: 21.02.1936. Innsbruck Downhill, women 

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Alpejskim 1936